Nikolaus IV. bezeichnet folgende Personen:

Nikolaus IV. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel (1147 bis 1151)
Nikolaus IV. (Papst) (1227–1292), Papst
Nikolaus IV. (Werle) († 1354), Herr zu Werle-Goldberg
Nikolaus IV. (Ratibor-Freudenthal) (~1370–~1406), Herzog von Ratibor und Freudenthal
Nikolaus IV. (Troppau) (~1400–1437), Herzog von Troppau